Юрген Мельцер и Филипп Пецшнер — победители соревнований.

Прошлогодние чемпионы — братья Брайаны — уступили уже на старте.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Первый раунд)
  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Второй раунд)
  Ненад Зимонич /  Микаэль Льодра (Третий раунд)
  Махеш Бхупати /  Леандер Паес (Четвертьфинал)
  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши (Полуфинал)
  Марцин Матковски /  Мариуш Фирстенберг (Финал)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Четвертьфинал)
  Эрик Буторак /  Жан-Жюльен Ройер (Второй раунд)

<ol start="9">
  Юрген Мельцер /  Филипп Пецшнер (Титул)
  Кристофер Кас /  Александр Пейя ''(Первый раунд)
  Филип Полашек /  Франтишек Чермак ''(Первый раунд)
  Марсело Мело /  Бруно Соарес ''(Второй раунд)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес ''(Третий раунд, отказ)
  Хуан Игнасио Чела /  Эдуардо Шванк ''(Второй раунд)
  Ксавье Малисс /  Марк Ноулз ''(Третий раунд)
  Скотт Липски /  Раджив Рам (Первый раунд)
</ol>

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Джек Сок /  Джек Витроу (Первый раунд)  Бредли Клан /  Дэвид Мартин (Первый раунд)  Михаэль Шабаз /  Райан Свитинг (Первый раунд)  Стив Джонсон /  Денис Кудла (Первый раунд)''

<ol start="5">
 Робби Джинепри /  Райн Уильямс (Первый раунд)
 Трэвис Перротт /  Бобби Рейнольдс (Первый раунд)
 Джефф Дадамо /  Остин Крайчек (Первый раунд)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые